

Musica 
Inspire – album dei Casiopea del 2002
Inspire – singolo di Ayumi Hamasaki del 2004, dall'album My Story

Altro 
INSPIRE – progetto della Commissione europea

Pagine correlate 
Inspired